Con el nombre de Los Menucos se denomina a:
  
 Los Menucos, una ciudad argentina de la provincia de Río Negro;
 Los Menucos, una cordillera de la Antártida;
 Los Menucos, un arroyo de la provincia argentina de Mendoza.